Csehország
 Čistá, település a Mladá Boleslav-i járásban
 Čistá, település a Rakovníki járásban
 Čistá, település a Svitavyi járásban
 Čistá u Horek, település a Semilyi járásban
 Čistá v Krkonoších, Černý Důl településrésze a Trutnovi járásban
 Čistá, Rovná településrésze a Sokolovi járásban